Saint-Émilion, gemeente in Frankrijk
Saint-Émilion (wijndistrict)